Stuart Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stuart Township (Iowa)
 Stuart Township (Nebraska)
 Stuart Township (Oklahoma)